Il Campionato argentino di rugby a 15 del 1956  è stato vinto dalla selezione della provincia di Buenos Aires che ha battuto in finale la selezione de La Plata.

Hanno partecipato 12 squadre, in quanto i club della provincia di Santa Fè hanno lasciato la Unión de Rugby del Río Paranà  e costituito la Unión santafesina de rugby.

A causa degli impegni per il tour della selezione universitaria Oxford-Cambridge, le squadre di Provincia e Capital sono state direttamente ammesse alle semifinali.

Tabellone

Eliminatorie

Finale

Collegamenti esterni